Parthenion (griechisch ) bezeichnet:

 eine Quelle bei Eleusis, siehe Anthion
 einen Berg in Arkadien bzw. einen Teil des argivisch-arkadischen Grenzgebirges, siehe Parthenion (Berg)